India
Jandiala – città del distretto di Amritsar, Punjab
Jandiala – città del distretto di Jalandhar, Punjab